Евровизия 1996 е 41-вото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се на 18 май 1996 г. в Осло, Норвегия, на сцената на „Осло Спектрум“.

Норвегия печели правото да домакинства песенния конкурс, след като „Сикрет Гардън“ печелят през 1995 г. в Дъблин, Ирландия с песента „Nocturne“ със 148 точки. Това е втора победа за Норвегия (след 1985 г.) и вторият път, в който Норвегия е домакин на песенния конкурс (след 1986 г.). Водещи на събитието са Ингвилд Брин и Мортен Харкет.

Победител става ирландската изпълнителка Аймиър Куин с песента „The Voice“ със 162 точки. Това е рекордна седма победа за Ирландия (след 1970 г., 1980 г., 1987 г., 1992 г., 1993 г. и 1994 г.) и четвърта победа за последните 5 години на това десетилетие (след 1992 г., 1993 г. и 1994 г.). На второ място е страната-домакин Норвегия със 114 точки, на трето място за втори пореден път е Швеция, отново със 100 точки, на четвърто място е Хърватия с 98 точки, а на пето място е Естония с 94 точки.

През тази година участват 23 страни, като няма дебютиращи страни, след няколкогодишни отсъствия се завръщат Естония, Нидерландия, Словакия, Финландия и Швейцария, докато Германия, Дания, Израел, Русия и Унгария отпадат на предварителния кръг и не успяват да се класират за финала на песенния конкурс.

Организаторът на песенния конкурс – Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ), продължава да експериментира в усилията си да намери широко приемлив метод за премахване на големия брой потенциални участващи страни до по-реалистично число. Тази година се завръща предварителният квалификационен кръг, който е използван и през 1993 г., но тогава за страните от Източна Европа. Затова ЕСРТ организира аудио-квалификационен кръг, който не се излъчва по телевизията и/или радиото, за да направи по-кратък списъка на броя на участващите държави, които да се състезават на финала в Осло, който ще се излъчва по телевизията и/или радиото на 18 май 1996 г. В този предварителен кръг участват 29 страни, от които само първите 22 страни се присъединяват към автоматичния финалист (страната-домакин Норвегия), а другите 7 страни отпадат, като не успяват да се класират на финала. Тези 7 държави са: Германия, Дания, Израел, Румъния, Русия, Северна Македония и Унгария. Впоследствие Северна Македония прави своя официален дебют на песенния конкурс през 1998 г.

Песенният конкурс от 1996 г. остава единствения в историята, в който Германия не участва във финала. Това много разочарова както германската телевизия ARD, така и ЕСРТ, защото страната е сред най-големите финансови спонсори на ЕСРТ.

Песенният конкурс от 1996 г. също включва новост, която не се превръща в традиция. Тази новост е кратко съобщение за успех във визитната картичка на всеки един участник, записано от политически лидер или официално лице от собствената им страна. Позицията на политическата фигура, която предава посланието, се различава силно от всяка една участваща страна, като те варират от президенти и министър-председатели от единия край на политическата пирамида, до министри или посланици от другия край. Дори се появяват няколко много значими европейски политически фигури, включително шведският министър-предстедател Йоран Пешон, президентът на Босна и Херцеговина – Алия Изетбегович и бъдещият генерален секретар на ООН Антониу Гутериш, тогавашен министър-председател на Португалия. Но, единственото пожелание за късмет, което напълно се възнаграждава накрая, е това на ирландския министър-председател Джон Бъртън, който пожелава късмет на песента, която отвежда собствената му държава до четвърта победа за последните 5 години.

Място 

Норвегия е домакин на песенния конкурс за втори път след победата през 1995 г. в Дъблин, Ирландия. За първи път норвежката столица Осло е град-домакин на песенния конкурс. Това е втория път, в който песенния конкурс се провежда в Норвегия, след този през 1986 г. в Берген.

Зала „Осло Спектрум“ е многофункционална закрита арена, която е избрана за място на домакин на песенния конкурс. Открита е през декември 1990 г. Тя е известна предимно с домакинството си на големи събития като годишния концерт на Нобеловата награда за мир и концерти на артисти с национална и международна слава.

Завръщане 
През тази година има само двама изпълнители, които се завръщат отново да представляват собствените си държави, след като вече са го правили и преди. Единият от тях е Мариана Ефстратиу, която се завръща след като представя Гърция през 1989 г. с песента „Το δικό σου αστέρι“ („То дико су астери“) и завършва на 9-о място с 56 точки. През тази година тя изпълнява песента „Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα“ („Емис фораме то химона аниксиатика“) и завършва на 14-о място с 36 точки, като преди това тя успява да премине предварителния кръг, като завършва на 12-о място с 45 точки. Другият изпълнител, който също се завръща е представителката на страната-домакин Норвегия – Елизабет Андреасен. Преди това издание, тя е участвала на песенния конкурс цели 3 пъти. Първият път е през 1982 г., като част от групата „Чипс“, която представя Швеция с песента „Dag efter dag“ и завършват на 8-о място с 67 точки, втория път е през 1985 г., като част от групата „Бобисокс“, която представя Норвегия с песента „La det swinge“ и печелят песенния конкурс със 123 точки, и третия път е през 1994 г., когато в дует заедно с Ян Даниелсен представят Норвегия с песента „Duett“ и се класират на 6-о място със 76 точки. На това издание, Елизабет Андреасен представя страната-домакин Норвегия самостоятелно, с песента „I evighet“ и завършва на 2-ро място със 114 точки.

Предварителен кръг 
На предварителния кръг, държавите, изброени по-долу, участват със свой изпълнител/и и песен за аудио-квалификационния кръг, който не се излъчва по телевизията и/или предава по радиото. Кръгът е използван от Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ), за да се направи по-кратък списъка на броя на участващите страни, които ще се състезават на финала в Осло, който ще се излъчва по телевизията и/или предава по радиото. Въпреки че участва на предварителния кръг, Северна Македония не успява да се класира и затова тази година не е вписана като официалната година, в която държавата прави своя дебют. Северна Македония ще направи своя официален дебют на песенния конкурс през 1998 г. Автоматичният финалист, който е страната-домакин Норвегия не участва на предварителния кръг, но участва в гласуването в предварителния кръг. Страните на цветен фон се класират на финала, който се излъчва по телевизията и/или предава по радиото на 18 май 1996 г.

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки в предварителния кръг:

Финал – 18 май 
Финалисти са първите 22 страни от предварителния кръг и страната-домакин Норвегия.

Гласуване

12 точки 
Държави, получии 12 точки на финала:

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

1996
Музикални фестивали в Норвегия
Култура в Осло
История на Осло
1996 година